Die 11. Etappe der Vuelta a España 2008 am 10. September führte über 178 Kilometer von Calahorra nach Burgos. Dabei standen zwei Sprintwertungen und eine Bergwertung der 3. Kategorie auf dem Programm.

Auch auf dieser Etappe dauerte es wieder eine Weile, ehe sich eine Ausreißergruppe formieren konnte. Schließlich setzte sich ein Trio ab: José Antonio López, Serafín Martínez und Andrij Hrywko. Diese Drei gewannen die drei Zwischenwertungen unterwegs, so dass sich keine Veränderungen in den Zwischenklassements ergeben konnten. Allein der Führende in der Bergwertung David Moncoutié, konnte seinen Vorsprung mit dem vierten und letzten Platz bei der  einzigen Bergwertung um einen Punkt ausbauen. Maximal betrug der Vorsprung der Ausreißer um die sieben Minuten, allerdings war das nicht genug um die Flucht erfolgreich abzuschließen. So kam es am Ende zu einem weiteren Massensprint den Óscar Freire vor Tom Boonen gewann.

Sprintwertungen 
 1. Zwischensprint in Redecilla del Camino (Kilometer 109) (740 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || José Antonio López ||ACA||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Serafín Martínez ||XAG||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Andrij Hrywko ||MRM||1 P.
|}

 2. Zwischensprint bei Kilometer 158,9 (990 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" | || José Antonio López ||ACA||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Serafín Martínez ||XAG||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || Andrij Hrywko ||MRM||1 P.
|}

 Zielankunft in Burgos (870 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #1C86EE;"
| Erster || style="text-align: left;" ||| Óscar Freire ||RAB||25 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zweiter || style="text-align: left;" ||| Tom Boonen ||QST||20 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Dritter || style="text-align: left;" ||| Juan Jose Haedo ||CSC||16 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Vierter || style="text-align: left;" ||| Erik Zabel ||MRM||14 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Fünfter || style="text-align: left;" ||| Lloyd Mondory ||ALM||12 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Sechster || style="text-align: left;" ||| Koldo Fernández ||EUS||10 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Siebter || style="text-align: left;" ||| Xavier Florencio ||BTL||9 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Achter || style="text-align: left;" ||| Greg van Avermaet ||SIL||8 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Neunter || style="text-align: left;" ||| Danilo Napolitano ||LAM||7 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| Zehnter || style="text-align: left;" ||| Heinrich Haussler ||GST||6 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 11. || style="text-align: left;" ||| Renaud Dion ||ALM||5 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 12. || style="text-align: left;" ||| Fabio Sabatini ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 13. || style="text-align: left;" ||| Philippe Gilbert ||FDJ||3 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 14. || style="text-align: left;" ||| José Luis Carrasco ||ACA||2 P.
|- style="background-color: #63B8FF;"
| 15. || style="text-align: left;" ||| Leonardo Duque ||COF||1 P.
|}

Bergwertungen 
 Alto del Valmala, 3. Kategorie (Kilometer 141,8) (1.190 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #C41E3A;"
| Erster || style="text-align: left;" | || Serafín Martínez ||XAG||6 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Zweiter || style="text-align: left;" | || Andrij Hrywko ||MRM||4 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Dritter || style="text-align: left;" | || José Antonio López ||ACA||2 P.
|- style="background-color: #DE3163;"
| Vierter || style="text-align: left;" | || David Moncoutie ||COF||1 P.
|}

11.Etappe
Calahorra
Radsportwettbewerb in Burgos

en:2008 Vuelta a España, Stage 1 to Stage 11#Stage 11